«God is a DJ» puede hacer referencia a: 

«God is a DJ» (1998), canción del álbum Sunday 8PM de Faithless.
«God is a DJ» (2003), canción del álbum Try This de Pink.